Лора — многозначное имя собственное; может быть женским личным именем, фамилией, топонимом или иметь другое производное значение.
 Женское имя
 Лора — женское имя, используемое как самостоятельное, так и в качестве краткой формы от имён Лариса, Лауренсия, Элеонора, или как фонетический вариант имени Лаура.
 Фамилия
 Альберто Лора (род. 1986) — испанский футболист.
 Антонио Лора (1899—1965) — американский композитор, брат Артура Лоры.
 Артур Лора (1903—1992) — американский флейтист и музыкальный педагог.
 Гильермо Лора (1922—2009) — боливийский политик, один из лидеров троцкистского движения в Боливии.
 Топонимы
 Лора — коммуна в Германии в земле Гессен.
 Гробница Лора — археологический памятник позднего неолита в окрестностях посёлка Лора, земля Гессен.
 Лора — река в Афганистане, правый приток реки Аргастан.
 Населённые пункты Испании:
 Лора-де-Эстепа
 Лора-дель-Рио
 Фильмы
 «Лора», также «Лаура» — американский кинодетектив 1944 года.
 «Лора» — французская драма, снятая в 1979 году.

См. также 
 Лаура
 Лорна
 Лоретта